Csehország
 Hrušovany, település a Chomutovi járásban
 Hrušovany u Brna, település a Brno-vidéki járásban
 Hrušovany nad Jevišovkou, település a Znojmói járásban
 Szlovákia
 Nyitrakörtvélyes (szlovákul Hrušovany), település a Nyitrai kerület Nagytapolcsányi járásában